Близкий друг:
 «Близкий друг» — фильм режиссёра Нормана Рене 1990 года.

См. также 
 Близкие друзья